Josef Beneš ist der Name folgender Personen:

* Josef Beneš (Mathematiker) (1859–1927), tschechischer Mathematiker 
 Josef Beneš (Philosoph) (1901–1970), tschechischer Philosoph
 Josef Beneš (Sprachwissenschaftler) (1902–1984), tschechischer Bohemist, Germanist und Hochschullehrer 
 Josef Beneš (Publizist) (1905–1979), tschechischer Priester und Publizist 
 Josef Beneš (Beachvolleyballspieler) (* 1970), tschechischer Beachvolleyballspieler